LTU kan syfta på

 LTU – ett statligt svenskt universitet, se Luleå tekniska universitet 
 LTU – ISO 3166-1 landskod för Litauen 
 LTU International – ett tidigare tyskt flygbolag 1955–2007/2011
 LTU-Arena – en tidigare tysk multifunktionsarena i Düsseldorf 1926–2002, ursprungligt namn Rheinstadion
 LTU Arena – tidigare namn på en multifunktionsarena i Düsseldorf i Tyskland numera Esprit Arena 2005–